Порай-Кошиц — украинско-белорусско-польско-литовский род, наиболее детально описан в книге И. А. Порай-Кошица «Исторический рассказ о литовском дворянстве». Фамилия Кошиц () указывается в списке дворянских родов, пользовавшихся гербом Порай.

 Известные носители фамилии 
 Порай-Кошиц, Александр Евгеньевич (1877—1949) — советский химик-органик, лауреат Сталинской премии (1943), академик АН СССР (1935).
 Порай-Кошиц, Алексей Евгеньевич (род. 1941) — советский и российский театральный художник, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).
 Порай-Кошиц, Борис Александрович (1909—1968) — советский учёный-химик.
 Порай-Кошиц, Георгий Петрович (1871—?) — полковник армии Российской империи.
 
 Порай-Кошиц, Михаил Александрович (1918—1994) — советский кристаллограф, член-корреспондент АН СССР (1974).
 Порай-Кошиц, Нина Павловна (сценический псевдоним Кошиц) (1892—1965) — артистка оперы (лирико-драматическое сопрано), концертная певица и вокальный педагог.
 Порай-Кошиц, Павел Алексеевич (сценический псевдоним Кошиц) (1863—1904) — русский певец, педагог; отец Нины Кошиц.
 Порай-Кошиц, Пётр Иванович (1842—1909) — генерал-майор армии Российской империи.
 Примечания 

 Литература